ФК Флора Талин је естонски фудбалски клуб из Талина.

Историја 

Клуб је основан 1990. године. Тренутно игра у највишој лиги естонског фудбала (). Своје утакмице Флора игра на стадиону А. Ле Кок Арена у Талину.

Флора је најтрофејнији естонски клуб, вишеструки је освајач првенства и купа Естоније. Тим је познат по доброј омладинској школи, многи играчи касније одлазе да играју у иностранство. За Флору су играли Сергеј Ратников, један од најбољих естонских фудбалера у последњих 50 година, тренер голмана Арсенала Март Пом, голгетер и капитен фудбалске репрезентације Естоније Андрес Опер и Раио Пироја, дефанзивац АЗ Алкмара Рагнар Клаван и многи други.

Највећи успех у европским такмичењима су остварили пласманом у групну фазу Лиге конференција у сезони 2021/22, победом у плеј-офу против екипе Шамрок роверси. Један од надимака клуба је „кактуси”.

Успеси клуба 
 Прва лига Естоније
 Победник (14)
 1993./94, 1994./95, 1997./98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022.

 Куп Естоније
 Победник (8)
 1994./95, 1997./98, 2007./08, 2008./09, 2010./11, 2012./13, 2015./16, 2019./20.

 Суперкуп Естоније
 Победник (11)
 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021.

Флора у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба   

Ф